Le Xian de Dacheng est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 La ville de Dacheng est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.